

Немецкая фамилия 
Ом () — немецкая фамилия.

Носители 
 Ом, Георг Симон, немецкий физик, автор физического закона, названного его именем.
 Ом, Мартин, немецкий математик.

Корейская фамилия 
Ом () — корейская фамилия.

Носители 
 Ом Гиль Сон, северокорейский актёр театра и кино, режиссёр.
 Ом Минджи, южнокорейская кёрлингистка.
 Ом Юн Чхоль, северокорейский тяжелоатлет, чемпион Олимпийских игр 2012 года в категории до 56 кг.